Wild America ("America selvaggia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Wild America – documentario del 1926 prodotto dalla Fox Film Corporation
 Wild America – film del 1997 diretto da William Dear

Musica 
 Wild America – album dei Tora Tora del 1992
 Wild America – singolo di Iggy Pop del 1993, dall'album American Caesar